Neuner oder 9er steht für:
 Neuner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Neuner (Film), deutscher Spielfilm von 1990
 Der Neuner in der Wetterfahne, deutsche Sage
 9er (Neuner) Wert einer Spielkarte
 9er, Fußballspieler mit der Rückennummer 9, siehe Stürmer (Fußball)#Mittelstürmer

Neuner ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Neuner, ein den Vormittag anzeigenden Gipfel, siehe Zwölfer (Bergname)

 Neuner (Fanesgruppe), , Cima Nove, Südtirol
 Neuner (Sella), , Sasso delle Nove, Sas dales Nu, Südtirol
 Neunerkofel, , Sextener Dolomiten, Südtirol
 Mount Neuner, , Behrendt Mountains, Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch: